Carson Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Carson Township (Arkansas)
 Carson Township (Illinois)
 Carson Township (Iowa)
 Carson Township (Minnesota)
 Carson Township (Oklahoma)